TrackMania 2: Canyon (официальное написание TrackMania² Canyon) — гоночная компьютерная игра, разработанная Nadeo и издаваемая Ubisoft.

17 августа 2011 года TrackMania 2: Canyon стала доступна всем сделавшим предзаказ в виде закрытой многопользовательской бета-версии. Все недоступные в бете возможности были автоматически активированы в день выхода игры.

Игровой процесс 
Игровой процесс TrackMania 2: Canyon не изменился по сравнению с предыдущими играми серии. Игрок может ездить на разных трассах с возможностью делать трюки в разных режимах, включая чемпионат и кооперативную игру. Также присутствует редактор трасс из предыдущих игр серии, который включает в себя возможность создавать свои части трассы. Создан язык сценариев «ManiaScript», цель которого — помочь игрокам добавлять новые возможности игры (трассы, машины и т. д.). В TrackMania 2: Canyon представлено новое окружение серии: Каньон.

Многопользовательский режим 
До 200 человек могут соревноваться на трассе одновременно. Также присутствует гоночная статистика для каждого игрока.

Будущие игры 
Согласно интервью с разработчиком из Nadeo, это первая игра из серии TrackMania 2. Вышли также в 2013 году ещё 2 игры из серии Trackmania 2, а именно Trackmania 2 Stadium и Trackmania 2 Valley .

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Maniaplanet

Компьютерные игры 2011 года
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для Windows
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment